Planinić est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Bosnie et en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Darko Planinić (né en 1990), joueur de basket-ball croate ;
 Zoran Planinić (né en 1982), joueur de basket-ball croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate